Kopalnia Węgla Kamiennego Makoszowy
 Kopalnia Węgla Kamiennego Sośnica